Москвин, Николай:
 Москвин, Николай Афанасьевич (1901—1997) — советский военачальник, генерал-майор (1942).
 Москвин, Николай Яковлевич (настоящая фамилия — Воробьёв; 1900—1968) — писатель.